allopurynol,   
 hipoksantyna,